«The Spirit of the Hawk» (русск. — Дух ястреба) — сингл шведской группы Rednex с их второго альбома «Farm Out».В тексте песни «The Spirit of the Hawk» присутствуют слова вождя Джозефа из его знаменитой речи:  (русск. — Мои люди, некоторые из них, бежали в горы, и не имеют ни крова, ни пищи. Никто не знает, где они. Услышьте меня, мои вожди! Я устал, моему сердцу больно и грустно. Я не буду бороться больше.)

Треки на сингле

Позиции в чартах 

 Кроме того — в немецком чарте, подводящим итоги десятилетия, песня заняла 9 место из 100.
 Эта композиция продержалась рекордные 25 недель на первом месте в германском чарте.

Примечания 

Синглы Rednex